Хагвеј Бланко има више значења:

 Хагвеј Бланко (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хагвеј Бланко (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Хагвеј Бланко (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику